Slaměný klobouk může být:

 slaměný klobouk – plochý klobouk vyrobený ze slámy nebo jejích napodobenin neboli slamák
 slaměný kuželový klobouk užívaný zejména v jihovýchodní Asii

v kultuře
 Slaměný klobouk (divadelní hra) – divadelní hra, jejímž autorem je Eugène Labiche
 Slaměný klobouk (film) – český film z roku 1971 režiséra Oldřicha Lipského